John Strange (1788-1840), mercante e politico canadese
John Strange (1852-1923), politico statunitense
Sir John Strange (1696-1754), avvocato e politico inglese
John Strange (1732-1799), archeologo, scienziato e diplomatico, figlio del precedente
Johnny Strange (n. 1988) – performance artist
Johnny Strange (1991-2015) – scalatore e base jumper statunitense